Такмичење у скоку мотком у мушкој конкуренцији на другом Европском првенству у атлетици у дворани 1971. одржано је у Фестивалској дворани у Софији 14. марта. 

Титулу освојену у Бечу 1970. није бранио Франсоа Траканели из Француске.

Земље учеснице 
Учествовало је 16 скакача мотком из 11 земаља.

  Грчка (1)
  Данска (1)
 Западна Немачка (2)
 Источна Немачка  (1)
  Мађарска(1)
  Пољска (2)
 [ Румунија (1)
  Совјетски Савез (3)
  Финска  (1)
  Француска  (1)
  Шведска (2) 
  Шпанија (1)

Рекорди 
Извор:

Освајачи медаља

Резултати 
Извор:

Коначан пласман

Укупни биланс медаља у скоку мотком за мушкарце после 2. Европског првенства у дворани 1970—1971.

Биланс медаља, мушкарци

Биланс медаља, појединачно

Референце

Спољашње везе 
 Резултати ЕПА 1971 на сајту todor66.com
 Европска првенства у дворани на сајту ЕАА.

Европско првенство у атлетици у дворани 1971.
Скок мотком на Европском првенству у атлетици у дворани